Municipio III (2001-2013)
 Municipio III (2013)